Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2002 (CAF) spelades mellan 7 april 2000 och 29 juli 2001. 50 lag deltog och de spelade om 5 platser till VM-slutspelet.

I första omgången lottades de 25 främst placerade lagen enligt Fifas ranking mot de 25 sämre placerade lagen. Vinnarna delades därefter upp i fem grupper om fem lag där gruppvinnarna gick vidare till VM-slutspelet.

Följande lag kvalificerade sig för VM-slutspelet:

Omgång 1

Omgång 2

Grupp A

Kamerun gick vidare till VM-slutspelet.

Grupp B

Nigeria gick vidare till VM-slutspelet.

Grupp C

Senegal gick vidare till VM-slutspelet.

Grupp D

Tunisien gick vidare till VM-slutspelet.

Grupp E

*) Guinea diskvalificerades från all internationell fotboll av Fifa eftersom man från regeringshåll trots upprepade tidsfrister inte lyckats återinrätta det verkställande utskott i nationella fotbollsförbundet som man tidigare sparkat.

Sydafrika gick vidare till VM-slutspelet.

Referenser

Källor

CAF
2000 i Afrika
2001 i Afrika
Fotbollsåret 2000
Fotbollsåret 2001